Истон () — город и административный центр округа Нортгемптон, штат Пенсильвания, США.

География 
Истон расположен в месте впадения реки Лихай в реку Делавэр, примерно в 100 километрах к северу от Филадельфии и к западу от Нью-Йорка. Вместе с Аллентауном и Бетлехемом Истон образует столичный округ Аллентаун-Бетлехем-Истон.

История 
Поселенцы из Европы поселились в этих местах в 1739 году. Посёлок под нынешним названием был основан в 1752 году. В 1758 году здесь был заключен мирный договор с индейским племенем ленни-ленапе (делаваров).

Геология 
В 1904 году на Каштановом холме был обнаружен минерал истонит, названный в честь города.

Экономика 

Винодельческий регион Lehigh Valley AVA является местной достопримечательностью. Здесь же находятся международно известный завод-производитель трубных муфт Victaulic, а также Колледж Лафайет.

Местные жители 
 Сэмюэл Д. Гросс (1805—1884), патологический анатом и хирург
 Джеймс Маккин Кеттелл (1860—1944), психолог
 Леонард Лэнс (род. 1952), политик
 Джек Коулман (род. 1958), актёр
 Омар Дум (род. 1976), актёр
 Рэндел Манро (род. 1984), автор комиксов и бывший роботист НАСА
 Джордж Тейлор (1716—1781), отец-основатель
 Ларри Холмс (род. 1949), боксер

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт г. Истон, штат Пенсильвания 

Города Пенсильвании
Населённые пункты округа Нортгемптон (Пенсильвания)